Хаусвальд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хаусвальд, Симона (род. 1979) — немецкая биатлонистка, чемпионка мира по биатлону, многократная призёрка чемпионатов мира.
 Хаусвальд, Харальд (род. 1954) — немецкий фотограф, прославившийся как повседневными историями, так и фотографиями Берлина.